Liste des présidents de l'Union africaine depuis sa création en . Le mandat de base de la présidence tournante était de six mois avant la modification intervenue au sommet d'Abuja allongeant le mandat à un an.

Liste des présidents

Notes et références